Faulconer ist der Name folgender Personen:

 Bruce Faulconer (* 1951), US-amerikanischer Komponist
 Kevin Faulconer (* 1967), US-amerikanischer Politiker
 Sven Faulconer (* 1980), belgischer Komponist